Александр Антонович Морозов (4 сентября 1906, Москва — 8 марта 1992, Санкт-Петербург) — советский литературовед, фольклорист, переводчик.

Биография 
Окончил историко-этнологический факультет МГУ в 1929 году. После окончания работал ученым секретарем комиссии по изучению сатирических жанров (под руководством А.В. Луначарского). Выступил составителем сборников «Эпиграммы», «Русская стихотворная пародия», «Сатира 60-х годов (XIX век)».

Затем Александр Морозов переезжает в Ленинград и становится научным сотрудником Пушкинского Дома (Института русской литературы). В это время работает как переводчик произведений Г. Гейне, Э.Т.А. Гофмана (повесть-сказка «Крошка Цахес по прозванию «Циннобер»), Х.Я.К. фон Гриммельсхаунзена (роман «Симплициссимус»).

В 1935-1937 годах впервые в переводе Морозова с голландского языка были изданы книги, рассказывающие об истории России семнадцатого века: Я. Стрейса «Три путешествия» и И. Масса «Краткое известие о Московии в начале XVII века».

В годы войны более года жил и трудился в осажденном Ленинграде.

Осенью 1942 года Александра Антоновича вывезли в Архангельск. Правление Союза писателей СССР командировало супругов в д. Зимняя Золотица. Им поручили заново переписать весь фольклорный репертуар сказительницы Марфы Крюковой. Более двух лет супруги Морозовы плодотворно работали с Марфой Крюковой.

Общение с Севером и его людьми произвело крутой поворот в творчестве Морозова. Он глубоко изучил историю и этнографию архангельского Севера, быт поморов, их самобытный язык. 

Сотрудничал в «Правде Севера», в газете Беломорской военной флотилии «Северная вахта».

В 1950 году издает в Архангельске книгу М.Д. Кривополеновой «Былины, скоморошины и сказки».

В самом конце 1950 года в издательстве «Молодая гвардия» увидел свет фундаментальный труд Морозова «Михаил Васильевич Ломоносов». За эту книгу А.А. Морозов в марте 1952 года был удостоен Сталинской премии. Она переведена на немецкий, эстонский и ряд других языков.

В последующие годы Морозов продолжал исследовать жизнь и творчество М.В. Ломоносова. Особенно следует отметить такие книги, как «М.В. Ломоносов. Путь к зрелости. 1711-1741» (1962) и «Родина Ломоносова» (1975).

В разные годы писатель выступал со статьями, в которых рассматриваются проблемы барокко в русской литературе. А в 1983 году в журнале «Русская литература» была опубликована  статья о М.Ю. Лермонтове. Также Морозов написал монографию и ряд публикаций о немецком писателе XVII века Хансе Якобе Кристоффеле фон Гриммельсхаунзене и его романе «Симплициссимус».

Член Союза писателей СССР с 1936 года.

Умер в 1992 году. Похоронен на Комаровском кладбище.

Семья 
Жена — Эрна Георгиевна Морозова (11 ноября 1904 — 10 сентября 1975), фольклорист и переводчик. Встречается также под фамилиями Бородина и Бородина-Морозова.

Сочинения 
 Морозов А.А. М.В. Ломоносов – М.: Молодая гвардия, 1950.- 960 с.
 Морозов А.А. Юность Ломоносова – Архангельск: Кн. изд-во, 1953. – 507 с.: ил.
 Морозов А.А. М.В. Ломоносов. Путь к зрелости – М., Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1962. – 487 с.: ил.
 Морозов А.А. Ломоносов – М.: Молодая гвардия, 1965 (ЖЗЛ).
 Морозов А.А. Родина Ломоносова – Архангельск: Сев.-Зап. Кн. Изд-во, 1975. – 479 с.: ил.
 Морозов А.А. «Симплициссимус» и его автор – Л.: Наука. Лен. Отд-е, 1984. – 206 с.: ил.

Составитель:
 Эпиграммы – М., 1929, биб-ка «Огонька» (совм. с Н. И. Кравцовым).
 Русская литературная пародия – М.-Л., 1930 (совм. с Б. Бегак и Н. И. Кравцовым).
 Сатира 60-х годов (XIX век) – М.-Л. 1932 (совм. с Н. И. Кравцовым).
 Былины, скоморошины, сказки М. Д. Кривополеновой – Архангельск, 1950.
 Русская стихотворная пародия (1960).

Статьи в составе сборников:
 «Былины Марфы Семеновны Крюковой» для кн. «М. С. Крюкова. Беломорские былины» – Архангельск, 1953.
 Затейливый «Симплициссимус» и его судьба // Гриммельсгаузен Г. Симплициссимус / Вст. статья, перевод и прим. А. Морозова. М, 1976 (БВЛ. Т. 46).

Переводы:
 Стрейс Я. Три путешествия (1935).
 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. (1937).

Литература 
 Моисеева Г.Н. Ученый и писатель // Русская литература. – 1966. - №4. – С. 254-258.
 Писатели Ленинграда: Биобиблиогр. справочник. 1934–81 / Авт.-сост. В. Бахтин и А. Лурье. Л.: Лениздат, 1982.
 Пономарев Б.С. Книга о Ломоносове / Б.С. Пономарев // Литературный Архангельск. – Архангельск, 1982. - С. 122-124.
 Пономарев Б.С. Главная книга моей жизни / Б.С. Пономарев // Правда Севера. – 1986. – 5 сент.
 Пушкинский Дом: Материалы к истории. 1905–2005. СПб., 2005.

Примечания 

Литературоведы СССР
Фольклористы СССР
Переводчики СССР
Похороненные на Комаровском кладбище